Slovo Leh nebo Léh může označovat:

 Leh (poloha) – tělocvičná poloha
 Léh – město v Ladaku
 Okres Léh – okres kolem stejnojmenného města
 Léh (vesnice) – vesnice v Maďarsku

Podobné názvy 
 Lech